

Cinema 
 Accidents Will Happen – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Edison Manufacturing Company
 Accidents Will Happen – cortometraggio del 1911 diretto da H.O. Martinek
 Accidents Will Happen – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Kalem Company
 Accidents Will Happen – cortometraggio del 1915 diretto da Arthur Hill
 Accidents Will Happen – cortometraggio del 1922 diretto da William Watson
 Accidents Will Happen – film del 1938 diretto da William Clemens

Letteratura 
 Accidents Will Happen – racconto di Carolyn Wheat, Premio Agatha per il miglior racconto breve 1997